Klug může být:

příjmení
 Aaron Klug (1926–2018) – britský fyzik a chemik
 Antonín Klug (1835–1907) – český katolický kněz
 Udo Klug (1928–2000) – německý fotbalista a trenér 

další významy
 Luttenberger*Klug – popové duo z Rakouska.